Список крупнейших компаний Гонконга по версии Forbes (2014) составлен на основе рейтинга Forbes Global 2000, опубликованного в журнале Forbes в апреле 2014 года.

Методика составления рейтинга 
Рейтинг Forbes Global 2000, ежегодно составляемый с 2003 года, рассчитывается по четырём основным показателям: выручка, прибыль, активы (данные за последние 12 месяцев) и рыночная стоимость (данные по состоянию на 1 апреля 2014 года). Также учитываются показатели дочерних компаний, в которых материнская компания владеет или управляет более 50 % акций. Сначала специалисты Forbes составляют четыре отдельных списка 2000 крупнейших компаний по каждому из показателей. В этих списках существует минимальный порог попадания (в 2014 году это были $4,04 млрд для выручки, $250,9 млн для прибыли, $8,20 млрд для активов и $4,86 млрд для рыночной стоимости). Чтобы претендовать на место в итоговом рейтинге Forbes Global 2000, компания должна попасть хотя бы в один из списков (если компания имеет показатели ниже установленного порога, то она получает 0 баллов по этому списку). Затем баллы всех четырёх списков суммируются, и выводится сводный балл для каждой из компаний, которые сортируются по величине сводного балла в порядке убывания.

Рейтинг 
Часть компаний базируется в материковом Китае, а в списке представлены их холдинговые гонконгские компании, котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже. В скобках указан год основания самой старой компании, ныне входящей в состав группы, или материнской компании, базирующейся в Китае.

Галерея

См. также 
 Список крупнейших компаний Гонконга по версии Forbes (2011)

Примечания

Ссылки 
 The World's Largest Companies: China Takes Over The Top Three Spots

Списки:Гонконг

Гонконг
Гонконг